Århundreder: 11. århundrede – 12. århundrede – 13. århundrede

Det 12. århundrede består af årene 1101 til 1200, som ofte forveksles med 1100-tallet, som består af årene 1100 til 1199.

Begivenheder 
 Drejelige vindmøller ses i Europa.
 Tiende-skatten indføres i begyndelsen af århundredet, og skaber forudsætningen for kirkens ekspansion.

Eksterne henvisninger 

 
Århundreder